Eric Goldberg peut désigner :

 Eric Goldberg (1955-), réalisateur et animateur américain ;
  (), concepteur de jeu de rôle américain ;
 , peintre canadien de l'Eastern Group of Painters.